Список лиц, участвовавших в составлении «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона» (см. также на Викитеке в дореволюционной орфографии русского языка).

Редакторы 
 Андреевский, Иван Ефимович — профессор.
 Арсеньев, Константин Константинович.
 Петрушевский, Фёдор Фомич — заслуженный профессор.

Редакторы отделов и авторы статей 
 Венгеров, Семён Афанасьевич — отдел истории литературы.
 Воейков, Александр Иванович, профессор — отдел географии.
 Менделеев, Дмитрий Иванович, профессор — химико-технический и фабрично-заводской отделы.
 Соловьёв, Владимир Сергеевич — отдел философии.
 Соловьёв, Николай Феопемптович — отдел музыки.
 Кареев, Николай Иванович — отдел истории.
 Ковалевский, Александр Онуфриевич, академик — отдел биологических наук.
 Шевяков, Владимир Тимофеевич, профессор — отдел биологических наук.
 Советов, Александр Васильевич — сельскохозяйственный отдел.
 Сомов, Андрей Иванович — отдел изящных искусств.

Авторы статей

Примечания

Источники 
 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона